Сторожев — русская фамилия. Известные носители:
 Сторожев, Анатолий Николаевич (род. 1962) — российский педагог, разработчик нескольких авторских школ.
 Сторожев, Василий Николаевич (1866—1924) — российский археограф, публицист и педагог.
 Сторожев, Владимир Васильевич (род. 1935) — советский и российский учёный, специалист в области машиноведения легкой промышленности.
 Сторожев, Георгий Степанович (1918—?) — Герой Социалистического Труда.
 Сторожев, Дмитрий Андрианович (1922—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Сторожев, Никита Леонидович — советский и французский оперный певец (бас).
 Сторожев, Юрий Васильевич (1928—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Сторожев, Яков Васильевич (1911—1988) — советский партийный деятель, главный редактор журнала «Партийная жизнь» (1956—1961).

 Сторожева, Вера Михайловна (род. 1958) — российский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.